Stara Sucha peut désigner en Pologne :

 Stara Sucha, village du powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 Stara Sucha, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie